Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1972 проходили з 22 травня по 4 червня 1972 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Четверті сіяні Біллі Джин Кінг і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши несіяних Вінні Шоу і Нелл Трумен з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
1972 у жіночому тенісі
Women's Tennis Circuit 1972